Majskij – città della Russia in Cabardino-Balcaria
 Majskij – località della oblast' di Belgorod
 Majskij – centro abitato dell'Adighezia
 Majskij – insediamento del Territorio di Chabarovsk
Ivan Michajlovič Majskij – diplomatico sovietico

Pagine correlate 
Majskij rajon